brokat (tkanina)
 brokat (ozdoba)